Eddie hace referencia a varios artículos:

Personas
Eddie "Lockjaw" Davis, saxofonista de jazz estadounidense;
Eddie Edwards, hibridador de rosas creador y cultivador de nuevas variedades de rosas;
Eddie Guerrero, luchador profesional;
Eddie Murphy, actor estadounidense;
Eddie Romero, director, guionista y productor de cine filipino, especialmente conocido por sus películas del género de explotación.
Eddie Van Halen, guitarrista de la banda de rock Van Halen;
Eddie Vedder, cantante estadounidense, miembro del grupo Pearl Jam;
H.M. Eddie and Sons, familia de rosalistas y cultivadores de nuevas variedades;

Personajes ficticios
Eddie, personaje secundario en la saga de la Guía del autoestopista galáctico;
Eddie the Head, mascota del grupo de música Iron Maiden;
Eddie (Frasier), perro de Martin Crane en la serie de televisión estadounidense Frasier;

Además
Eddie (película), de 1996 protagonizada por Whoopi Goldberg;
«Eddie», canción de Red Hot Chili Peppers.